Thorhof ist der Name folgender Orte:

  Thorhof (Gemeinde Hohenberg), Ortsteil von Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
  Thorhof (Gemeinde Abtenau), Ortsteil von Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg